Een departement van Colombia, zie Vichada (departement)
 Een rivier in Colombia, zie Vichada (rivier)